

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Wikle – część wsi Mieronice w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Wikle – część wsi Topola w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz
 Wikle – część wsi Przewłoka w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów